

Ліґота-Мала — село в гміні Немча Дзержоньовського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ліґота-Мала — село в гміні Олесниця Олесницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ліґота-Мала — село в гміні Польська Церекев Кендзежинсько-Козельського повіту Опольського воєводства